Don Carlos kan avse:

 Don Carlos (pjäs) – ett drama från 1787 av Friedrich von Schiller
 Don Carlos (opera) – en opera av Giuseppe Verdi

Personer
 Don Carlos av Spanien (1545-1568), spansk prins
 Don Carlos (reggaeartist) (1952-), en jamaicansk reggaesångare och kompositör
 Don Carlos, hertig av Molina (1788-1855), spansk tronpretendent
 Don Carlos, greve av Montemolin (1818-1861), spansk tronpretendent
 Don Carlos, hertig av Madrid (1848-1909), spansk tronpretendent

Geografi

Filippinerna 

 Don Carlos (Bukidnon), Norra Mindanao, Province of Bukidnon, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar